Хассаку 

 Хассаку () — вид цитрусовых, произрастающих в Японии, в основном в префектуре Хиросима.
  — праздник уважения, проводящийся в Японии в первый день восьмого лунного месяца. В этот день майко и гэйко благодарят всех в своих окия.